Čumil peut faire référence à :
 Čumil, sculpture à Bratislava, en Slovaquie ;
 , album studio du groupe slovaque .